Marco Pozzi ist der Name folgender Personen:

* Marco Pozzi (Regisseur) (* 1964), italienischer Filmregisseur
 Marco Pozzi (Eishockeyspieler) (* 1988), italienischer Eishockeyspieler